Георгієвська — жіноча форма прізвища Георгієвський.
 Георгієвська Анастасія Павлівна (1914—1990) — радянська актриса театру і кіно. Лауреат Сталінської премії другого ступеня. Народна артистка СРСР.
 Георгієвська Сусанна Михайлівна (1910-ті — 1974) — російська радянська дитяча письменниця.

Георгієвська — село в Сямженському районі Вологодської області.
 Георгієвська — поселення у Волховському районі Ленінградської області.
 Георгієвська — село в Пестяковському районі Івановської області.
 Георгієвська — присілок у Лодєйнопольському районі Ленінградської області.
 Георгієвська — село в Завеличенській волості Псковського району Псковської області.
 Георгієвська — станиця в складі Георгієвського району Ставропольського краю.
 Георгієвська — станиця в Кочубеївському районі Ставропольського краю.
жіночі форми прізвищ